El término Terepaima puede referirse a:
 Cacique Terepaima, personaje que habitaba la zona del Valle de Tarabana (Cabudare, estado Lara, - Venezuela)
 Parque Nacional Terepaima de Venezuela. Una lista completa de los parque nacionales de Venezuela es accesible en Parques nacionales de Venezuela.